Мартисе́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31322.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 55 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 60 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 43 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 28 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 65,1 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 28 активных жителей работали 24 человека (11 мужчин и 13 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 15 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна